Лелуш, Леллюш () — сефардская фамилия, распространённая среди евреев Магриба. Известные носители:

 Лелуш, Жиль (род. 1972) — французский режиссёр и актёр.
 Лелуш, Клод (род. 1937) — французский кинорежиссёр.
 Леллюш, Пьер (род. 1951) — французский адвокат и политический деятель.

См. также 
 Лелуш Ламперуж — герой аниме-сериала Code Geass.